Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник «Киммерия М. А. Волошина» — музей-заповедник, включающий пять музеев в Коктебеле, Феодосии и Старом Крыму.

История 
Заповедник создан в 2000 году и включает в себя пять музеев с общим музейным фондом более 90 тысяч единиц хранения, могилу М. А. Волошина на горе Кучук-Енишары, могилы и надгробия на коктебельском и старокрымском кладбищах, памятный знак на месте руинированного склепа семьи Юнге — основателей дачного поселка Коктебель.

В основе концепции развития заповедника лежит эколого-историко-культурологический принцип, то есть идея существования природы, истории и культуры юго-восточного Крыма как единой объемно-пространственной системы. Геологическое прошлое Киммерии, наполненное следами культур ушедших народов, утверждено сегодня единством исторического пейзажа и его художественного воплощения в творчестве целого ряда художников, литераторов, музыкантов разных поколений.

Создание заповедника было конкретным проявлением социо-культурного аспекта экологии, направленным на сохранение и защиту культурно-исторического пространства, вслед за Гомером названного М. Волошиным Киммерией.

Объекты музея-заповедника

Примечания 

Коктебель
Волошин
Максимилиан Волошин
1960 год в Крыму